Войда () — польская фамилия. Известные носители:

 Войда, Витольд (1939—2008) — польский спортсмен, фехтовальщик, участник 4-х Олимпийских игр.
 Войда, Казимир (1810—1877) — польский и российский государственный деятель, президент Варшавы.
 Войда, Кароль Фредерик (1773—1845) — польский и российский государственный деятель, действительный статский советник, президент Варшавы.